Słowo jest spolszczeniem wyrazu Coburg (zobacz też Coburg)

Osoby 
 Maria Koburg – królowa Rumunii

Inne 
 Koburgowie – dynastia (właściwie boczna linia dynastii Wettynów)
 Koburg – pałac
 Koburg – willa